Дикий мёд:

 Мёд, производимый дикими пчёлами в естественной среде обитания.

Также может означать:

 «Дикий мёд» — советский художественный фильм 1966 года.
 «Дикий мёд» — советская рок-группа (Донецк), известная в 1980-х годах.

См. также 
 Мёд (значения)